Matiense – abitanti di Mathias Lobato
Matiense – abitanti di Matias Barbosa
Matiense – abitanti di Matias Cardoso
Matiense – abitanti di Matias Olímpio